Příjmení Vítovec má více nositelů:

 Josef Vítovec (1906–???) – český a československý politik, poválečný poslanec za KSČ
 Karel Vítovec (1923–???) – český poúnorový bezpartijní poslanec NS
 Oldřich Vítovec (1932–2001) – český operní sólista